

Persone

Calciatori 

 Ahmed Mohammed Mubarak Al Mahri – calciatore emiratino

 Ahmed Mubarak Al-Mahaijri – calciatore omanita, fratello di Younis Mubarak Al-Mahaijri
 Amer Mubarak – calciatore emiratino
 Faouzi Mubarak Aaish – calciatore marocchino
 Hassan Mubarak – calciatore emiratino
 Jamal Mubarak – calciatore kuwaitiano
 Khalfan Mubarak – calciatore emiratino
 Meshal Mubarak – calciatore qatariota
 Mohammed Mubarak – calciatore qatariota
 Nawaf Mubarak – calciatore emiratino
 Saad Bakhit Mubarak – calciatore emiratino
 Waleed Mubarak – calciatore kuwaitiano
 Yaqout Mubarak – calciatore emiratino
 Younis Mubarak Al-Mahaijri – calciatore omanita, fratello di Ahmed Mubarak Al-Mahaijri

Politici 

 Ali Mubarak – scrittore, politico e mecenate egiziano
 Gamal Mubarak – politico egiziano, figlio di Hosni Mubarak e Suzanne Mubarak e fratello minore di 'Ala' Mubarak
 Hosni Mubarak – politico e generale egiziano, quarto Presidente dell'Egitto
 Nahyan bin Mubarak Al Nahyan – politico emiratino

Altri 

 'Ala' Mubarak – imprenditore egiziano, figlio di Hosni Mubarak e Suzanne Mubarak e fratello maggiore di Gamal Mubarak

Abdel Aziz El Mubarak – cantante sudanese
Bilal Saad Mubarak – pesista qatariota
Khaldun al-Mubarak – imprenditore emiratino
Salim I al-Mubarak Al Sabah – sceicco kuwaitiano
Suzanne Mubarak – moglie di Hosni Mubarak e madre di 'Ala' Mubarak e Gamal Mubarak

Altro 
 Mubarak – nome proprio di persona maschile arabo
 Stadio Mubarak di Suez – stadio di Suez, in Egitto